Fouchécourt kan syfta på:
 Fouchécourt, Haute-Saône
 Fouchécourt, Vosges